Pouligny-Saint-Pierre - plaats in Frankrijk, naamgever aan onderstaande kaas.
 Pouligny-saint-pierre (kaas) - Franse geitenkaas